Alue Ie Mirah (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië
Alue Ie Mirah (Pante Bidari), een plaats in Indonesië
Alue Ie Mirah (Indra Makmur), een plaats in Indonesië